Emilio Morel puede referirse a:

 Emilio Morel Peguero, poeta, periodista, abogado y político dominicano.
 Emilio Morel Bobadilla, poeta, periodista, abogado y diplomático dominicano; hijo de Emilio Morel Peguero.